Мобилизация може да се отнася за:

 Мобилизация – във военното дело – привеждане на войска и население в състояние на готовност
 Мобилизационен резерв – във военното дело
 Мобилизация (гражданска) – мобилизиране на населението или социални кръгове за изпълнение на значима цел; също заявяване на права, участие в демонстрация, или друго.
 Мобилизация (трудова)
 Мобилизация (физическа)
 Мобилизация (ментална)
 Мобилизация (ресурсна)